Шкадышек: фамилия

Известные носители 
 Шкадышек, Леонид Федорович (1871 — ?) — российский военный деятель; генерал-майор; кавалер Георгиевского оружия.
 Шкадышек, Михаил Федорович (1868 — ?) —  российский военный деятель; полковник; кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й степени.